Украинците са етническа група в Казахстан. Според преброяването на населението през 2009 г. те са 333 031 души, или 2,08 % от населението на страната.

Численост и дял

Преброявания на населението 
Численост и дял на украинците според преброяванията на населението през годините:

Численост 
Численост и дял на украинците според преброяванията на населението през годините, по области и градове с областно значение:

Източници

Външни препратки 
  Информация за украинците  в уебсайта на Асоциацията на народите в Казахстан

Казахстан
Етнически групи в Казахстан